Lista de municípios fronteiriços do Brasil por área, em ordem decrescente, baseada nos dados do IBGE.

Ver também
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por população
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por densidade demográfica
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por PIB
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por PIB per capita
 Lista de municípios fronteiriços do Brasil por IDH
 Evolução territorial do Brasil

Ligações externas 
Ministério das Relações Exteriores